Ненад Гвозденовић (Чачак, 31. јул 1962) српски је позоришни редитељ, филмски и телевизијски глумац.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1990. || Цубок || 
|-
| 1995. || Не веруј жени која пуши гитанес без филтера || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2000. || Србокап || 
|-
| 2001. || Вирус || генерал
|-
| 2002. || Т. Т. Синдром || Sleš. ||
|-
| 2002. || Џил и Дон || 
|-
| 2002. || Мала јутарња прича || 
|-
| 2003. || Живот је марш || 
|-
| 2003. || Отело || професор Матијевић
|-
| 2004. || Лифт || други дилер
|-
| 2007. || Жели(м)ир (ТВ серија) || 
|-
| 2007. || С. О. С. - Спасите наше душе || Анђелко
|-
| 2007−2008. || Вратиће се роде || таксиста
|-
| 2008. || Последња аудијенција || Јеврем Марковић
|-
| 2008. || Заборављени умови Србије || Алекса/Устаник/Видоје
|-
| 2009. || Срце је мудрих у кући жалости || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || Грех њене мајке (ТВ серија) || председник општине
|-
| 2010. || Шесто чуло || Марко
|-
| 2011. || Мирис кише на Балкану (ТВ серија) || доктор Милошевић
|-
| 2011. || Сестре || 
|-
| 2012. || Војна академија (ТВ серија) || војни полицајац
|-
| 2017. ||Мамурлуци (ТВ серија) ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2020-е
|-
| 2021-2022. || Игра судбине || Часлав Христић
|-
| 2021. || Нечиста крв (ТВ серија) || манастирски поп Аркадије
|-
| 2022. || Света Петка — Крст у пустињи || слепи косовски витез
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1962.
Чачани
Српски глумци
Глумци и глумице Београдског драмског позоришта